Osoby o tym nazwisku:
 Makhmud Muradov – uzbecki zawodnik mieszanych sztuk walki
 Rövlan Muradov – azerski piłkarz 
 Vladislav Muradov – tadżycki zapaśnik